McPhee Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 McPhee Creek (East Strelley River), Nebenfluss des East Strelley River in Western Australia
 McPhee Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Western Australia